Sumpter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sumpter Township (Arkansas)
 Sumpter Township (Illinois)
 Sumpter Township (Michigan)